Klyce ist der Familienname folgender Personen:

 Ren Klyce, US-amerikanischer Sound-Designer und Sound-Editor
 Scudder Klyce (1879–1933), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Kleis